One Way Ticket är namn på ett flertal låtar:

One Way Ticket (To The Blues)  – av Neil Sedaka och senare av Eruption
One Way Ticket (Because I Can) – från Blue (musikalbum av LeAnn Rimes) av LeAnn Rimes
One Way Ticket (Luciano)
One Way Ticket (The Darkness)